Валерий Ковале́вский:
 Ковалевский, Валерий Анатольевич (1958—2020) — российский психолог, доктор медицинских наук, профессор.
 Ковалевский, Валерий Борисович (род. 1941) — советский и российский учёный, инженер, управленец.